Il singolare maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Mario Ančić che ha battuto in finale Michaël Llodra 7-5, 6-4.

Teste di serie

  Tommy Robredo (secondo turno)
  Guillermo Coria (primo turno)
  Mario Ančić (campione)
 Assente

 Robin Söderling (secondo turno)
 Andrei Pavel (primo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Paul Henri Mathieu (secondo turno)
 Davide Sanguinetti (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2005
ATP Tour 2005